

Geografia 
 Biu – area governativa locale dello Stato di Borno (Nigeria)

Sigle 
 Bus Interface Unit

Codici 
 BIU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bildudalur (Islanda)
 biu – codice ISO 639-3 della lingua biete